☂ steht für:
 ein Zeichen im Unicodeblock Verschiedene Symbole
 Regenschirm
 Regentag (meteorologisches Zeichen).